Шерако (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 20,2 км². Население — 6129 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Города-побратимы 
  Брюгьер (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Jaraco en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Amplia información sobre Jaraco en xeracoterra.com
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии